Pride of the Marines ist der Titel folgender Filme:
 Pride of the Marines (1936), US-amerikanischer Spielfilm von D. Ross Lederman
 Pride of the Marines (1945), US-amerikanischer Spielfilm von Delmer Daves